|-
|(21251)||1995 YX3|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,148|| align=right|13,50|| align=right|4,647||MBA||31. december 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(21252)||1995 YP8|| align=right|14,2|| align=right|2,714|| align=right|0,056|| align=right|21,96|| align=right|4,470||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21253)||1996 AX3|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,077|| align=right|5,34|| align=right|4,329||MBA||13. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|21254 Jonan||1996 BG2|| align=right|12,8|| align=right|2,674|| align=right|0,058|| align=right|21,44|| align=right|4,373||MBA||24. januar 1996||Kumamoto Civil Ast||J. Kobayashi
|-
|(21255)||1996 CD2|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,136|| align=right|12,31|| align=right|4,414||MBA||15. februar 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21256)||1996 CK7|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|2,16|| align=right|5,735||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|21257 JižníČechy||1996 DS2|| align=right|14,5|| align=right|2,944|| align=right|0,018|| align=right|12,75|| align=right|5,051||MBA||26. februar 1996||Kleť||Klet
|-
|21258 Huckins||1996 EH1|| align=right|12,9|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|14,71|| align=right|5,630||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21259)||1996 ED4|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,276||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21260)||1996 FE|| align=right|15,4|| align=right|1,928|| align=right|0,095|| align=right|22,69|| align=right|2,677||MBA||16. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21261)||1996 FF|| align=right|15,0|| align=right|1,944|| align=right|0,089|| align=right|20,63|| align=right|2,709||MBA||16. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21262)||1996 HA2|| align=right|13,8|| align=right|3,141|| align=right|0,241|| align=right|8,39|| align=right|5,567||MBA||24. april 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|(21263)||1996 HJ11|| align=right|14,8|| align=right|2,211|| align=right|0,097|| align=right|4,05|| align=right|3,288||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21264)||1996 HT16|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|1,73|| align=right|5,019||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21265)||1996 HJ23|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,265|| align=right|3,10|| align=right|3,583||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21266)||1996 HL25|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,064|| align=right|1,52|| align=right|3,473||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21267)||1996 JU5|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,148|| align=right|5,18|| align=right|3,401||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21268)||1996 KL1|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,300|| align=right|17,98|| align=right|5,456||MBA||22. maj 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|21269 Bechini||1996 LG|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,194|| align=right|6,33|| align=right|3,430||MBA||6. junij 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|21270 Otokar||1996 OK|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,224|| align=right|7,40|| align=right|3,259||MBA||19. julij 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(21271)||1996 RF33|| align=right|11,8|| align=right|5,117|| align=right|0,008|| align=right|6,70|| align=right|11,58||JUT||15. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21272)||1996 SA1|| align=right|16,0|| align=right|2,217|| align=right|0,101|| align=right|9,16|| align=right|3,300||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21273)||1996 SW2|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,141|| align=right|1,90|| align=right|3,359||MBA||19. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21274)||1996 SG4|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,207|| align=right|3,09|| align=right|4,146||MBA||19. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|21275 Tosiyasu||1996 SJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,185|| align=right|1,16|| align=right|3,210||MBA||23. september 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|21276 Feller||1996 TF5|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,454||MBA||8. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21277)||1996 TO5|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,518|| align=right|20,96|| align=right|3,674||AMR||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(21278)||1996 TG6|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|5,74|| align=right|3,419||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21279)||1996 TS10|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,143|| align=right|5,68|| align=right|3,267||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21280)||1996 TL11|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|3,239||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(21281)||1996 TX14|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,153|| align=right|6,60|| align=right|3,460||MBA||13. oktober 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(21282)||1996 TD15|| align=right|13,2|| align=right|2,303|| align=right|0,208|| align=right|21,88|| align=right|3,494||MBA||14. oktober 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(21283)||1996 TY46|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,039|| align=right|00,35|| align=right|3,707||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21284)||1996 TC51|| align=right|11,2|| align=right|5,249|| align=right|0,102|| align=right|7,03|| align=right|12,03||JUT||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21285)||1996 UZ|| align=right|14,0|| align=right|2,297|| align=right|0,110|| align=right|3,92|| align=right|3,480||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21286)||1996 UB1|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,140|| align=right|6,02|| align=right|3,225||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21287)||1996 UU3|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,086|| align=right|1,54|| align=right|3,284||MBA||31. oktober 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21288)||1996 VW|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,366||MBA||3. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(21289)||1996 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,074|| align=right|5,86|| align=right|3,500||MBA||3. november 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|21290 Vydra||1996 VR1|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,055|| align=right|15,37|| align=right|4,370||MBA||9. november 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(21291)||1996 VG6|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,046|| align=right|7,31|| align=right|3,586||MBA||12. november 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; F. Pedichini
|-
|(21292)||1996 VQ8|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,203|| align=right|3,17|| align=right|3,797||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21293)||1996 VS8|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,235|| align=right|5,35|| align=right|3,483||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21294)||1996 VZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|1,99|| align=right|3,412||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21295)||1996 VN14|| align=right|15,6|| align=right|2,292|| align=right|0,073|| align=right|7,48|| align=right|3,470||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21296)||1996 VV19|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|4,22|| align=right|3,460||MBA||7. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21297)||1996 VW29|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|5,16|| align=right|3,396||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21298)||1996 VX29|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,036|| align=right|6,19|| align=right|3,216||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21299)||1996 WC|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,252|| align=right|4,68|| align=right|4,235||MBA||16. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21300)||1996 WA1|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,086|| align=right|2,49|| align=right|3,412||MBA||19. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21301)||1996 WE3|| align=right|14,8|| align=right|2,286|| align=right|0,092|| align=right|5,39|| align=right|3,455||MBA||22. november 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21302)||1996 XU|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,108|| align=right|4,23|| align=right|3,543||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(21303)||1996 XJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|3,62|| align=right|3,837||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21304)||1996 XL1|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,076|| align=right|7,66|| align=right|3,549||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21305)||1996 XP1|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,198|| align=right|5,87|| align=right|3,715||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|21306 Marani||1996 XF2|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,148|| align=right|14,72|| align=right|4,640||MBA||1. december 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(21307)||1996 XG3|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|4,65|| align=right|3,500||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21308)||1996 XG5|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,107|| align=right|3,20|| align=right|3,621||MBA||2. december 1996||Pleiade||P. Antolini; F. Castellani
|-
|(21309)||1996 XH5|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,078|| align=right|6,87|| align=right|3,693||MBA||6. december 1996||Kiso||Japan Spaceguard Association
|-
|(21310)||1996 XM5|| align=right|14,6|| align=right|2,264|| align=right|0,110|| align=right|3,90|| align=right|3,405||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|21311 Servius||1996 XC9|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,096|| align=right|6,60|| align=right|3,322||MBA||4. december 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(21312)||1996 XF14|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,219|| align=right|1,75|| align=right|3,553||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21313 Xiuyanyu||1996 XY14|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,164|| align=right|5,58|| align=right|3,284||MBA||10. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21314)||1996 XG15|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,130|| align=right|3,30|| align=right|3,738||MBA||10. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21315)||1996 XN17|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,170|| align=right|13,82|| align=right|4,082||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21316)||1996 XY17|| align=right|15,1|| align=right|2,215|| align=right|0,101|| align=right|5,72|| align=right|3,295||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21317)||1996 XV18|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,037|| align=right|3,63|| align=right|4,055||MBA||12. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(21318)||1996 XU26|| align=right|14,5|| align=right|2,231|| align=right|0,089|| align=right|7,23|| align=right|3,331||MBA||8. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21319)||1996 XX26|| align=right|14,8|| align=right|2,437|| align=right|0,223|| align=right|11,70|| align=right|3,803||MBA||8. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21320)||1996 XF31|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,203|| align=right|14,69|| align=right|4,171||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21321)||1997 AN2|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,122|| align=right|6,38|| align=right|3,520||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21322)||1997 AV2|| align=right|15,4|| align=right|2,708|| align=right|0,286|| align=right|2,98|| align=right|4,455||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21323)||1997 AZ3|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,043|| align=right|15,46|| align=right|4,190||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21324)||1997 AY5|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|5,90|| align=right|4,107||MBA||2. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21325)||1997 AB6|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,064|| align=right|3,52|| align=right|3,405||MBA||2. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21326)||1997 AW6|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,097|| align=right|4,46|| align=right|4,151||MBA||8. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21327)||1997 AJ13|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,090|| align=right|8,22|| align=right|3,752||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|21328 Otashi||1997 AM13|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,043|| align=right|7,18|| align=right|3,629||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21329)||1997 AP15|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,177|| align=right|7,25|| align=right|3,675||MBA||12. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(21330)||1997 AT20|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,097|| align=right|4,31|| align=right|4,176||MBA||11. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21331 Lodovicoferrari||1997 BO|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,225|| align=right|5,28|| align=right|4,129||MBA||17. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21332)||1997 BX|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,156|| align=right|3,48|| align=right|3,703||MBA||18. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21333)||1997 BM2|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|22,63|| align=right|3,762||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21334)||1997 BO2|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,141|| align=right|5,00|| align=right|3,776||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21335)||1997 BO3|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,078|| align=right|3,65|| align=right|4,021||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21336)||1997 BU8|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,028|| align=right|1,71|| align=right|4,275||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21337)||1997 BN9|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,081|| align=right|9,67|| align=right|5,128||MBA||17. januar 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(21338)||1997 CZ|| align=right|13,7|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|7,16|| align=right|3,710||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21339)||1997 CL1|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,161|| align=right|3,55|| align=right|3,838||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21340)||1997 CS19|| align=right|14,7|| align=right|2,474|| align=right|0,123|| align=right|5,38|| align=right|3,890||MBA||11. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21341)||1997 CV19|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,092|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21342)||1997 CS28|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,072|| align=right|3,68|| align=right|4,220||MBA||4. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21343)||1997 EF|| align=right|14,5|| align=right|2,443|| align=right|0,138|| align=right|3,91|| align=right|3,817||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21344)||1997 EM|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,149|| align=right|3,76|| align=right|4,510||MBA||2. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21345)||1997 ED3|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,120|| align=right|12,55|| align=right|4,304||MBA||3. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|21346 Marieladislav||1997 EL11|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,149|| align=right|15,45|| align=right|4,223||MBA||9. marec 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(21347)||1997 EO11|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,164|| align=right|14,19|| align=right|4,416||MBA||3. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21348)||1997 EM25|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|15,02|| align=right|4,247||MBA||1. marec 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(21349)||1997 ER31|| align=right|14,2|| align=right|3,212|| align=right|0,163|| align=right|00,95|| align=right|5,756||MBA||10. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21350)||1997 EN32|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,090|| align=right|4,04|| align=right|4,491||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21351 Bhagwat||1997 EC36|| align=right|14,3|| align=right|2,579|| align=right|0,187|| align=right|12,64|| align=right|4,141||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21352)||1997 EB57|| align=right|14,0|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|2,56|| align=right|5,070||MBA||10. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21353)||1997 FG|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|15,11|| align=right|5,670||MBA||19. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21354)||1997 FM|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,134|| align=right|13,68|| align=right|4,407||MBA||21. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|21355 Pikovskaya||1997 FZ3|| align=right|14,3|| align=right|2,943|| align=right|0,126|| align=right|1,58|| align=right|5,049||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21356 Karlplank||1997 FG4|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,032|| align=right|4,53|| align=right|4,400||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21357 Davidying||1997 FJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,877|| align=right|0,009|| align=right|1,14|| align=right|4,879||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21358 Mijerbarany||1997 GT15|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,055|| align=right|1,44|| align=right|4,551||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21359 Geng||1997 GN22|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,022|| align=right|00,75|| align=right|5,036||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21360)||1997 GW30|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,109|| align=right|00,49|| align=right|5,735||MBA||8. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21361)||1997 HQ|| align=right|14,3|| align=right|2,464|| align=right|0,095|| align=right|5,94|| align=right|3,868||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21362)||1997 HS3|| align=right|15,7|| align=right|2,901|| align=right|0,090|| align=right|3,37|| align=right|4,941||MBA||30. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21363 Jotwani||1997 HX11|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,032|| align=right|9,89|| align=right|5,126||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21364 Lingpan||1997 HS12|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,142|| align=right|1,18|| align=right|4,429||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21365)||1997 JS7|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,125|| align=right|13,00|| align=right|4,320||MBA||3. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21366)||1997 JT15|| align=right|12,8|| align=right|2,915|| align=right|0,036|| align=right|3,10|| align=right|4,975||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21367)||1997 LU1|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,053|| align=right|12,79|| align=right|5,189||MBA||2. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21368)||1997 LE10|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,053|| align=right|11,27|| align=right|5,253||MBA||6. junij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|21369 Gertfinger||1997 NO4|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,108|| align=right|12,72|| align=right|5,304||MBA||8. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(21370)||1997 TB28|| align=right|11,9|| align=right|5,166|| align=right|0,074|| align=right|7,77|| align=right|11,74||JUT||1. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21371)||1997 TD28|| align=right|11,9|| align=right|5,256|| align=right|0,072|| align=right|7,87|| align=right|12,05||JUT||1. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21372)||1997 TM28|| align=right|11,1|| align=right|5,214|| align=right|0,029|| align=right|11,05|| align=right|11,91||JUT||6. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(21373)||1997 VF6|| align=right|12,6|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|11,57|| align=right|4,147||MBA||9. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21374)||1997 WS22|| align=right|17,3|| align=right|1,270|| align=right|0,121|| align=right|23,99|| align=right|1,431||AMR||24. november 1997||Observatorij Siding Spring||M. Hartley
|-
|(21375)||1997 YZ17|| align=right|16,1|| align=right|2,158|| align=right|0,041|| align=right|3,94|| align=right|3,169||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21376)||1998 BP8|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|3,354||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21377)||1998 CO1|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,196|| align=right|8,62|| align=right|4,106||MBA||6. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21378)||1998 CJ4|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,199|| align=right|11,29|| align=right|4,236||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21379)||1998 DU13|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,049|| align=right|7,00|| align=right|3,574||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|21380 Devanssay||1998 DB20|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,205|| align=right|6,63|| align=right|3,425||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21381)||1998 EN|| align=right|15,7|| align=right|2,239|| align=right|0,140|| align=right|6,20|| align=right|3,350||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21382)||1998 EB8|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,117|| align=right|1,52|| align=right|3,262||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21383)||1998 EC9|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,260|| align=right|6,32|| align=right|4,067||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21384)||1998 EB10|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,227|| align=right|4,36|| align=right|3,507||MBA||1. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21385)||1998 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,161|| align=right|2,39|| align=right|3,718||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21386)||1998 FC9|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,086|| align=right|5,44|| align=right|3,272||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21387 Wafakhalil||1998 FW16|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,647||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21388 Moyanodeburt||1998 FJ25|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,074|| align=right|7,42|| align=right|3,386||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21389 Pshenichka||1998 FX27|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,062|| align=right|1,99|| align=right|3,270||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21390 Shindo||1998 FV28|| align=right|14,6|| align=right|2,469|| align=right|0,140|| align=right|1,89|| align=right|3,880||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21391 Rotanner||1998 FY31|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,064|| align=right|3,70|| align=right|3,337||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21392 Helibrochier||1998 FH32|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,108|| align=right|6,33|| align=right|3,444||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21393 Kalygeringer||1998 FF34|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,200|| align=right|1,59|| align=right|3,681||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21394 Justinbecker||1998 FY35|| align=right|15,1|| align=right|2,200|| align=right|0,181|| align=right|5,81|| align=right|3,263||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21395 Albertofilho||1998 FJ41|| align=right|15,1|| align=right|2,224|| align=right|0,131|| align=right|6,07|| align=right|3,316||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21396 Fisher-Ives||1998 FC52|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,193|| align=right|3,06|| align=right|3,681||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21397 Leontovich||1998 FJ54|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,128|| align=right|6,86|| align=right|3,498||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21398 Zengguoshou||1998 FX55|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,167|| align=right|3,61|| align=right|3,338||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21399 Bateman||1998 FG57|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,056|| align=right|5,79|| align=right|3,403||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21400)||1998 FM57|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,201|| align=right|3,61|| align=right|3,519||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21401 Justinkovac||1998 FC58|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,176|| align=right|2,12|| align=right|3,805||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21402 Shanhuang||1998 FE58|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|2,54|| align=right|3,475||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21403 Haken||1998 FN58|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,797||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21404)||1998 FD61|| align=right|14,6|| align=right|2,171|| align=right|0,123|| align=right|4,88|| align=right|3,198||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21405 Sagarmehta||1998 FU61|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,102|| align=right|1,54|| align=right|3,450||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21406 Jimyang||1998 FZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,124|| align=right|6,79|| align=right|3,580||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21407)||1998 FL64|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,071|| align=right|3,41|| align=right|4,987||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21408 Lyrahaas||1998 FZ64|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,116|| align=right|7,03|| align=right|3,400||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21409 Forbes||1998 FC65|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|3,434||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21410 Cahill||1998 FH65|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,131|| align=right|1,75|| align=right|3,443||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21411 Abifraeman||1998 FY66|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,061|| align=right|7,94|| align=right|3,830||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21412)||1998 FJ67|| align=right|14,8|| align=right|2,148|| align=right|0,039|| align=right|3,38|| align=right|3,148||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21413 Albertsao||1998 FS68|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,115|| align=right|3,14|| align=right|3,395||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21414)||1998 FQ69|| align=right|14,0|| align=right|2,417|| align=right|0,250|| align=right|11,81|| align=right|3,757||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21415)||1998 FM70|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,66|| align=right|3,747||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21416 Sisichen||1998 FN70|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,152|| align=right|6,52|| align=right|3,752||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21417 Kelleyharris||1998 FF71|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,093|| align=right|2,39|| align=right|3,353||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21418)||1998 FY71|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,086|| align=right|5,33|| align=right|3,223||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21419 Devience||1998 FP72|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|2,40|| align=right|3,433||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21420)||1998 FL74|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|5,78|| align=right|3,447||MBA||21. marec 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|21421 Nealwadhwa||1998 FJ78|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,160|| align=right|4,19|| align=right|3,277||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21422)||1998 FL78|| align=right|14,4|| align=right|2,186|| align=right|0,050|| align=right|3,43|| align=right|3,230||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21423 Credo||1998 FJ79|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,055|| align=right|7,31|| align=right|3,757||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21424)||1998 FU79|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|3,223||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21425 Cordwell||1998 FR90|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,126|| align=right|4,52|| align=right|3,477||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21426 Davidbauer||1998 FP93|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,146|| align=right|9,39|| align=right|3,535||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21427 Ryanharrison||1998 FK97|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,175|| align=right|4,13|| align=right|3,305||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21428 Junehokim||1998 FR103|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|3,77|| align=right|3,368||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21429 Gulati||1998 FG104|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,134|| align=right|9,24|| align=right|3,495||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21430 Brubrew||1998 FG107|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|6,01|| align=right|3,691||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21431 Amberhess||1998 FR113|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,112|| align=right|6,21|| align=right|3,580||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21432 Polingloh||1998 FJ115|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,097|| align=right|5,60|| align=right|3,446||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21433 Stekramer||1998 FO115|| align=right|15,3|| align=right|2,214|| align=right|0,081|| align=right|3,59|| align=right|3,295||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21434 Stanchiang||1998 FG116|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,077|| align=right|6,57|| align=right|3,339||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21435 Aharon||1998 FH116|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|3,56|| align=right|3,482||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21436)||1998 FL116|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,085|| align=right|3,74|| align=right|3,234||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21437)||1998 FG117|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,190|| align=right|12,38|| align=right|4,278||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21438 Camibarnett||1998 FP122|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,082|| align=right|2,69|| align=right|3,756||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21439 Robenzing||1998 FN123|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,115|| align=right|3,57|| align=right|3,587||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21440 Elizacollins||1998 FB125|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|3,398||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21441 Stevencondie||1998 FC144|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,917||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21442)||1998 GF1|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,097|| align=right|3,56|| align=right|3,255||MBA||4. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(21443)||1998 HN8|| align=right|14,9|| align=right|2,410|| align=right|0,083|| align=right|3,46|| align=right|3,740||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21444)||1998 HT8|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,120|| align=right|7,74|| align=right|3,416||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21445 Pegconnolly||1998 HG17|| align=right|14,3|| align=right|2,283|| align=right|0,194|| align=right|5,53|| align=right|3,448||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21446 Tedflint||1998 HV18|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,102|| align=right|3,88|| align=right|4,032||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21447)||1998 HZ18|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,213|| align=right|1,36|| align=right|3,635||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21448 Galindo||1998 HE21|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,125|| align=right|4,10|| align=right|3,481||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21449 Hemmick||1998 HQ22|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,045|| align=right|3,23|| align=right|3,489||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21450 Kissel||1998 HD23|| align=right|15,2|| align=right|2,209|| align=right|0,051|| align=right|8,36|| align=right|3,283||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21451 Fisher||1998 HS23|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,073|| align=right|00,70|| align=right|3,440||MBA||28. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21452)||1998 HA29|| align=right|14,5|| align=right|2,479|| align=right|0,205|| align=right|13,71|| align=right|3,903||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|21453 Victorlevine||1998 HA33|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,091|| align=right|5,72|| align=right|3,678||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21454)||1998 HE40|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,080|| align=right|9,90|| align=right|5,639||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21455 Mcfarland||1998 HH41|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,116|| align=right|2,84|| align=right|4,154||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21456 Myers||1998 HM46|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,166|| align=right|2,24|| align=right|3,440||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21457)||1998 HD51|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,192|| align=right|00,25|| align=right|3,579||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21458)||1998 HN51|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,068|| align=right|4,63|| align=right|3,554||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21459)||1998 HS51|| align=right|14,5|| align=right|2,262|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,402||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|21460 Ryozo||1998 HP52|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|2,27|| align=right|3,449||MBA||30. april 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(21461)||1998 HS60|| align=right|13,9|| align=right|2,208|| align=right|0,060|| align=right|2,17|| align=right|3,280||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21462 Karenedbal||1998 HC78|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,140|| align=right|4,80|| align=right|3,763||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21463 Nickerson||1998 HX78|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,110|| align=right|4,91|| align=right|3,771||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21464)||1998 HH88|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,203|| align=right|5,74|| align=right|3,453||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21465 Michelepatt||1998 HG90|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|4,93|| align=right|3,418||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21466 Franpelrine||1998 HZ91|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|2,85|| align=right|3,634||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21467 Rosenstein||1998 HX93|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,061|| align=right|7,28|| align=right|3,729||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21468 Saylor||1998 HD97|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,109|| align=right|3,35|| align=right|4,376||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21469 Robschum||1998 HO97|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|2,32|| align=right|3,627||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21470)||1998 HV97|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,266|| align=right|3,90|| align=right|4,218||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21471)||1998 HA98|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,200|| align=right|11,65|| align=right|4,289||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21472 Stimson||1998 HU98|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,070|| align=right|6,28|| align=right|3,654||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21473 Petesullivan||1998 HH99|| align=right|14,8|| align=right|2,257|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|3,390||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21474 Pamelatsai||1998 HO99|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,085|| align=right|6,38|| align=right|3,665||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21475)||1998 HQ100|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,043|| align=right|2,61|| align=right|3,225||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21476 Petrie||1998 HW101|| align=right|14,6|| align=right|2,215|| align=right|0,055|| align=right|6,50|| align=right|3,296||MBA||28. april 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21477)||1998 HX112|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,127|| align=right|11,56|| align=right|4,088||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21478)||1998 HW118|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,220|| align=right|11,95|| align=right|5,109||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21479)||1998 HN124|| align=right|13,9|| align=right|2,175|| align=right|0,200|| align=right|4,83|| align=right|3,208||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21480 Jilltucker||1998 HO125|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,112|| align=right|6,29|| align=right|3,683||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21481 Johnwarren||1998 HP125|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,063|| align=right|6,28|| align=right|3,631||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21482 Patashnick||1998 HQ132|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,174|| align=right|3,34|| align=right|3,692||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21483 Abdulrasool||1998 HJ134|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,086|| align=right|5,70|| align=right|3,446||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21484)||1998 HR134|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,075|| align=right|7,28|| align=right|3,612||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21485 Ash||1998 HV137|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,125|| align=right|6,82|| align=right|3,606||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21486)||1998 HA148|| align=right|14,5|| align=right|2,175|| align=right|0,081|| align=right|3,55|| align=right|3,208||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21487)||1998 HV148|| align=right|14,2|| align=right|2,985|| align=right|0,186|| align=right|3,08|| align=right|5,157||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21488)||1998 HT150|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,045|| align=right|4,47|| align=right|3,241||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21489)||1998 JU|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|3,512||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21490)||1998 JW|| align=right|14,5|| align=right|2,718|| align=right|0,088|| align=right|11,69|| align=right|4,481||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21491)||1998 JL1|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|2,64|| align=right|3,678||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21492)||1998 JQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,097|| align=right|9,73|| align=right|3,517||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21493)||1998 JA2|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|3,771||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21494)||1998 JE2|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,133|| align=right|3,12|| align=right|3,747||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(21495)||1998 JP2|| align=right|14,3|| align=right|2,270|| align=right|0,168|| align=right|8,88|| align=right|3,419||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21496)||1998 JQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,199|| align=right|8,17|| align=right|4,397||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21497)||1998 JJ3|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,069|| align=right|6,33|| align=right|3,351||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21498)||1998 KQ2|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,110|| align=right|22,95|| align=right|3,419||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21499)||1998 KS4|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|8,00|| align=right|3,827||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21500)||1998 KS6|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,119|| align=right|4,30|| align=right|3,550||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov